Группа C на Чемпионате Европы по футболу 2008 — одна из четырёх групп на чемпионате. Первые матчи в группе были сыграны 9 июня 2008 года, заключительные — 17 июня 2008 года. Все шесть матчей состоялись в Швейцарии, в Цюрихе и Берне. Группа состояла из команд Италии, Нидерландов, Румынии, Франции. Из-за того, что в группе собралось 3 потенциальных фаворита всего чемпионата, была прозвана «группой смерти».

Сборные

Стадионы 

По 3 матча в группе прошло на стадионах Летцигрунд и Стад де Свисс.

1 тур

Матч № 5. Румыния — Франция

Матч № 6. Нидерланды — Италия

Положение после тура

2 тур

Матч № 13. Италия — Румыния

Матч № 14. Нидерланды — Франция

Положение после тура

3 тур

Матч № 21. Нидерланды — Румыния

Матч № 22. Франция — Италия

Итоги 

Группа C